Kronenbourg kan avse

 Cronenbourg – en stadsdel i Strasbourg, Alsace, östra Frankrike
 Kronenbourg (öl) – ett franskt ölmärke av typen ljus lager, vilket bryggs av Brasseries Kronenbour